Morgen – rumuńsko-francuski dramat filmowy w reżyserii Mariana Crișana z roku 2010
 De Morgen –  niezależny, postępowy dziennik belgijski wydawany po niderlandzku.

Zobacz też